Osroes (doorverwijspagina)
Chosroes (geslacht), vlokreeftengeslacht